Amtliche Briefmarke ist die Bezeichnung für ein Postwertzeichen, das meist von einer öffentlich-rechtlichen Stelle (Postverwaltung/Postunternehmen) verausgabt wurde.

Amtliche Briefmarke (Deutschland)
Amtliche Briefmarke (Österreich)
Amtliche Briefmarke (Schweiz)